Marienstift steht für:
 Marienstift (Aachen), Kollegiatstift im Heiligen Römischen Reich
 Marienstift (Bad Tölz), ein historisches Gebäude in der Tölzer Marktstraße
 Marienstift (Bockum-Hövel)
 Marienstift (Braunschweig), evangelisches Krankenhaus
 Marienstift (Einbeck), ein ehemals vor der Stadt gelegenes Kollegiatstift
 Marienstift Erfurt, siehe Erfurter Dom

 Marienstift (Minden)
 Marienstift (Prüm)
 Marienstift Sachsenfeld, ein onkologisches Fachkrankenhaus
 Kollegiatstift St. Marien (Wetzlar), siehe Wetzlarer Dom